DeLong ist der Familienname folgender Personen:

 George W. DeLong (1844–1881), US-amerikanischer Seefahrer und Polarforscher
 J. Bradford DeLong (* 1960), US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Mahlon R. DeLong (* 1938), US-amerikanischer Neurologe
 Rhonda DeLong (* 1965), kanadische Skilangläuferin

Siehe auch:

 De-Long-Inseln